L'Open de Paris désigne plusieurs compétitions sportives :
 l'Open de Paris de karaté.
 l'Open de Paris de natation 
 l'Open de Paris de tennis.

Homonymie